Amerikai Egyesült Államok
Wolcott (Colorado)
Wolcott (Connecticut)
Wolcott (Indiana)
Wolcott (Kansas)
Wolcott (New York)
Wolcott (falu, New York)
Wolcott (Vermont)